Casa Vilà (Barcelona), bloc de pisos al carrer Girona al districte de l'Eixample de Barcelona
 Casa Vilà (Lleida), casa plurifamiliar a Lleida 
 Casa Vilà (Ripoll), habitatge a la vila de Ripoll 
 Casa Vilà (Vic), casa modernista a Vic (Osona)